L’edizione 1974-75 della A PFG vide la vittoria finale del CSKA Septemvriysko zname Sofia, che conquista il suo diciottesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ivan Pritargov del Trakia Plovdiv con 20 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CB) vince la Coppa nazionale

Verdetti 
 CSKA Septemvriysko zname Sofia Campione di Bulgaria 1974-75.
 FK Etar e Yantra Gabrovo retrocesse in B PFG.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1975-1976: CSKA Septemvriysko zname Sofia qualificato.
 Coppa UEFA 1975-1976: Levski-Spartak Sofia e FC Dunav Rousse qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
Campionato bulgaro di calcio